Anániv (ucraniano: Ананьїв, ruso: Ананьев) es una ciudad de Óblast de Odesa, Ucrania. Está cerca del Río Tiligul. Su población en 2010 era de 8.713 habitantes.

Fue mencionada por primera vez en 1753 como la Slobodá Anániv. En 1834 pasó a llamarse Anániv. Entre 1924 y 1940, el lugar era una parte de la República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia, luego de disolución, se unió a la República Socialista Soviética de Ucrania, y recibió el estatus de ciudad en 1941.

Evolución demográfica

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Podilsk